Palèmon (fill d'Ètol)
 Palèmon (déu)